St Agnes, une île des Sorlingues ;
 , une paroisse civile de Cornouailles.

Voir aussi